Жемчужниково — название населенных пунктов в России:

 Жемчужниково — село в Одоевском районе Тульской области.

 Жемчужниково — до 2015 года название деревни Жемчужникова в Долгоруковском районе Липецкй области.